Adam Markiewicz – kompozytor muzyki rozrywkowej
 Adam Markiewicz – polityk SLD, były prezydent Świdnicy, dawny poseł

Zobacz też: Markiewicz